Nirodha (pali ‚Erlöschen‘) bezeichnet im Buddhismus:
 die „Wahrheit von der Erlöschung des Leidens“ (dukkhanirodhasaccam)
 den „Erlöschungszustand“ (nirodhāsamāpatti) in der neunstufigen Variante (anupubba nirodha) der Samatha-Praxis
 eine der „18 Formen des Hellblicks“ (nirodhānupassanā) in der Vipassana-Praxis
Nirodha bezeichnet im Yoga:
 den Zustand „geistiger Ruhe“ (citta vritti nirodha)